Programmet for den kongelige families besøg på Færøerne i perioden 20. juni – 23. juni 2005. Kronprinsesse Mary besøger Færøerne for første gang og kronprins Frederiks besøg er hans første officielle statsbesøg på Færøerne. Med på turen rejser også Dronning Margrethe og Prins Henrik.

Program 
Mandag 20. juni:
 Ankomst til Tórshavn med kongeskibet Dannebrog.
 Besøg på regeringshalvøen Tinganes og i Lagtinget.
 Kronprinsparert besøger Tórshavn Domkirke.
 Byrådet byder på frokost.
 Kongeparret besøger det historiske museum, lægger grundstenen til den nye kirke i Hoyvík og besøger William-Heinesen-huset.
 Kronprinsparret besøger imens kunstmuseet og den danske Marine-Garnison.
 Til aften byder ministerpræsidenten Jóannes Eidesgaard til galamiddag i Nordens Hus. Stjernen i aftenen program er sangerinden Eivør Pálsdóttir.

Tirsdag 21. juni:
 Ankomst med Dannebrog til Sandur.
 Kongefamilien besøger kirken og udgravningsstederne.
 Rejse videre med Dannebrog til Suðuroy, hvor der er middag hos byrådet i Vágur kommune.
 Kongeparret besøger Ruth-Smith-Museet, mens kronprinsparret besøger den færøske uldfabrik Sirri.
 Sammen går kongefamilien til museumsskibet ?Johanna?.
 Til slut besøger kongefamilien Tvøroyri. Kongeparret besøger bl.a. galleriet Oyggin mens kronprinsparret besøger hospitalet og plejehjemmet.
 Aftenen tilbringes med byrådet for Tvøroyri kommune i Trongisvágur.

Onsdag 22. juni:
 Dannebrog ankommer til Klaksvík.
 Kongeparret besøger Nordø-tunnelen og Christianskirken, imens besøger kronprinsparret Viðareiði. Og senere finder mødet med det australske fællesskab på Færøerne sted.
 Byrådet i Klaksvík byder på frokost.
 Kongefamilien sejler videre med kystvagtskibet ?Brimil? til Fuglafjørður.
 På landjorden går turen til Leirvík.
 Mens kongeparret besøger Elduvík, rejser kronprinsparret videre til Gjógv.
 Tilbage i Tórshavn er der middag om bord på Dannebrog for indbudte gæster.

Torsdag 23. juni:
 Kongeskibet ankommer til Sørvágur.
 Kongefamilien besøger Gásadalur.
 Derefter besøger kongeparret museer i Sandavágur og Miðvágur.
 Imens flyver kronprinsparret med helikopter til Mykines.
 Efter et besøg på plejehjemmet byder byrådet i Miðvágur kommune på frokost.
 Om eftermiddagen afsluttes kongefamiliens besøg på Færøerne med en pressekonference på Hotel Vágar overfor lufthavnen.

Kilder 
 Tinganes.fo – Jóannes Eidesgaards velkomtale  (På dansk)
 BT.dk – "Dronningen mødte tapper dreng"
 BT.dk – "Mary kunne ikke stå for færøsk baby"

Wikinews 
 Dänisches Kronprinzenpaar auf den Färöern (på tysk)

Begivenheder i 2005
Færøernes historie